FK Xəzər Lənkəran (ázerbájdžánsky: Futbol Klubu Xəzər Lənkəran, česky: FK Chazar Lenkoran) byl ázerbájdžánský fotbalový klub, sídlící ve městě Lenkoran.

Klub byl založen v roce 2004 ázerbájdžánským podnikatelem Mubarizem Mansimovem. Hned po založení byl klub místními médii označen za Kavkazskou Chelsea, kvůli silnému finančnímu zaopatření lenkoranského celku. Za svoji krátkou historii dokázal vyhrát jednou ázerbájdžánskou ligu (2006/07), třikrát získal ázerbájdžánský pohár (2006/07, 2007/08, 2010/11) a jednou zvítězil v ázerbájdžánském Superpoháru (2013). Zanikl v roce 2016.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Lənkəran şəhər stadionu s kapacitou 15 000 diváků.

Získané trofeje 

 Azərbaycan Premyer Liqası ( 1x )
 2006/07
 Ázerbájdžánský fotbalový pohár ( 3x )
 2006/07, 2007/08, 2010/11
 Ázerbájdžánský Superpohár ( 1x )
 2013

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil klubu na transfermarkt.com 
 Profil klubu  na Weltfussballarchiv.com 

Lənkəran Xəzər FK
Lənkəran Xəzər FK
Lənkəran Xəzər FK